Tabata kan avse:
Tabata (namn) – ett kvinnligt förnamn och japanskt efternamn.
Tabata, Tanzania – ett administrativt område i Ilala distriktet i Tanzania.
Tabata, Tokyo – en stadsdel i Kita, Tokyo.
Tabataträning – en form av högintensiv fysisk träning.